Oakey ist der Familienname folgender Personen:

 P. Davis Oakey (1861–1920), US-amerikanischer Politiker
 Philip Oakey (* 1955), britischer Rockmusiker

Oakey bezeichnet außerdem:

 Oakey (Queensland), eine Ortschaft in Australien